«Саутсайд Флайерз» () — это австралийская профессиональная женская баскетбольная команда, выступающая в женской национальной баскетбольной лиге (ЖНБЛ). Она базируется в Данденонге (штат Виктория).

Клуб был основан в 1992 году под названием «Данденонг Рейнджерс» и сразу добрался до большого финала ЖНБЛ, после чего не добивался особых успехов. Уже в начале 2000-х годов «Рейнджерс» стали одной из доминирующих клубов лиги во многом благодаря приходу в его состав Карли Уилсон и Джасинты Кеннеди и главного тренера Гэри Фокса. «Данденонг Рейнджерс» шесть раз принимал участие в большом финале ЖНБЛ, одержав победу в 2004, 2005 и 2012 годах, а также уступив в главной игре сезона в 1992, 2006 и 2017 годах. 31 июля 2019 года было объявлено о том, что с сезона 2019/20 годов команда будет называться «Саутсайд Флайерз». Под этой франшизой клуб за два сезона два раза играл в гранд-финале, выиграв в 2020 году и проиграв в турнире 2019/20 годов.

Участия в больших финалах ЖНБЛ 
Команда «Саутсайд Флайерз» принимала участие в восьми больших финалах ЖНБЛ, одержав победу в четырёх из них.

Протокол сезонов ЖНБЛ

Статистика игроков

Текущий состав

Тренеры

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 

Женские баскетбольные клубы Австралии
Клубы женской НБЛ
Спортивные клубы Виктории